Anthem – album skapunkowego zespołu Less Than Jake wydany w 2003 roku.

Spis utworów 
 "Welcome to the New South" – 2:46
 "The Ghosts of You and Me" – 3:21
 "Look What Happened" – 3:06
 "The Science of Selling Yourself Short" – 3:07
 "Short Fuse Burning" – 2:19
 "Motown Never Sounded So Good" – 2:38
 "The Upwards War and the Down Turned Cycle" – 2:59
 "Escape From the A-Bomb House" – 3:31
 "Best Wishes to Your Black Lung" – 2:54
 "She's Gonna Break Soon" – 3:14
 "That's Why They Call It a Union" – 3:03
 "Plastic Cup Politics" – 2:17
 "The Brightest Bulb Has Burned Out/Screws Fall Out" – 4:54
 "Surrender" – 3:45

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Less Than Jake
Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Sire Records
Albumy Warner Bros. Records